Лотман — фамилия. Известные носители:

 Лотман, Алексей Юрьевич (род. 1960) — биолог, политик, сын Ю. М. Лотмана.
 Лотман, Лидия Михайловна (1917—2011) — литературовед.
 Лотман, Михаил Юрьевич (род. 1952) — литературовед, политик, сын Ю. М. Лотмана.
 Лотман, Юрий Михайлович (1922—1993) — литературовед, культуролог и семиотик.